Gabriël Bethlen (1580-1629) (Hongaars: Bethlen Gábor): prins van Transsylvanië en vorst van Zevenburgen;
Gábor Bethlen (politicus) (18de eeuw): hofkanselier van Zevenburgen, van 1754 tot 1765.